USS Archerfish — кораблі ВМС США.

 USS Archerfish (SS-311) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Балао». На службі протягом 1943-1968 років. Потоплений як мішень 19 жовтня 1968 року.
 USS Archerfish (SSN-678) — підводний човен ВМС США типу «Стерджен». На служби протягом 1971-1998 років

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни